I Santoni, gruppo musicale italiano attivo tra gli anni sessanta e settanta
I Santoni, santuario rupestre situato nei pressi di Akrai, l'odierna Palazzolo Acreide
I santoni di Aidone, statue impiegate durante la settimana santa di Aidone